Список вулканів Папуа Нової Гвінеї — список діючих і згаслих вулканів Папуа Нової Гвінеї, розташованих на острові Нова Гвінея і прилеглих островах, які належать цій державі.

Нова Гвінея

Острови Адміралтейства

Бугенвіль

Острови Д'Антркасто

Нова Британія

Нова Ірландія

Острови у відкритому морі

Див. також 
 Список найвищих вулканів світу
 Список найвищих гір Папуа Нової Гвінеї
 Ультра-піки Папуа Нової Гвінеї

Посилання 
 

 
Папуа Нова Гвінея
Вулкани